Гуменюк Олег Анатолійович (3 травня 1983) — український футболіст, півзахисник.
 Гуменюк Олег Іванович — народний депутат України.
 Гуменюк Олег Олегович – український бізнесмен, керівник ІТ- та кіберспортивної компанії.